Comalapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Juan Comalapa – kommun, 
 Comalapa (kommunhuvudort), Departamento de Chimaltenango, Municipio de San Juan Comalapa,

Mexiko 

 Frontera Comalapa (ort), Chiapas,

Nicaragua 

 Comalapa, Nicaragua, kommun i Chontales,